Piobesi peut désigner:

 Piobesi d'Alba, une commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie;
 Piobesi Torinese, une commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont en Italie.